

Persone 
 Alessandro Cesaretti (1968) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Christian Cesaretti (1987) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Daniele Cesaretti (1954) – ex ciclista su strada sammarinese
 Gino Cesaretti (1917-2015) – romanziere, poeta e giornalista italiano
 Paolo Cesaretti (1957) – storico e accademico italiano
 Spartaco Cesaretti (1921-...) – tiratore a segno sammarinese

Pagine correlate 
 Cesari
 Cesarini

en:Cesaretti